Ляш — прізвище.

Носії 
 Карл фон Ляш (1903—1942) — активний діяч НСДАП і СА, 1-й губернатор Дистрикту «Галичина».
 Отто фон Ляш (1893—1971) — генерал Вермахту, в 1945 році комендант міста і фортеці Кенігсберг .
 Ляш Петро Петрович — редактор Котелевської районної газети «Народна трибуна».

Прізвища